Die Tennis Masters Hamburg 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Mai 2004 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das fünfte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Guillermo Coria, der dieses Jahr als Zweiter der Setzliste erneut das Finale erreichte. Mit Roger Federer stand ihm dort der Setzlistenerste und Sieger von 2001 entgegen, der sich in vier Sätzen durchsetzte. Federer gewann den 4. Titel der Saison sowie den 15. Titel seiner Karriere.
Im Doppel siegten Mark Knowles und Daniel Nestor im Vorjahr. Sie schieden als Vierte der Setzliste im Viertelfinale gegen die späteren Turniersieger Wayne Black und Kevin Ullyett aus und schafften als einzigen der Paarung einen Satz abzunehmen. Für Black war es der 16. Titel seiner Karriere, für Ullyett der 22. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.178.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.425.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Hamburg